W Polsce
 Mąkoszyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin 
 Mąkoszyn – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Tuszyn 
 Mąkoszyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Mąkoszyn – gromada